Осада Харлема:
 Осада Харлема (1274) — осада города во время восстания Кеннемерланда.
 Осада Харлема (1426) — осада города во время войны «Крючков и трески».
 Осада Харлема (1492) — осада города во время войны «Хлеба и сыра»
 Осада Харлема (1572—1573) — осада города испанскими войсками во время Восьмидесятилетней войны.

Осады по городам